Iñigo Vélez de Guevara può riferirsi a diversi personaggi storici appartenuti alla medesima famiglia:

 Iñigo Vélez de Guevara (m. 1500), 1º conte di Oñate.
Iñigo Vélez de Guevara y Tassis (1566-1644), 7º conte di Oñate, militare nelle Fiandre, gentiluomo di Filippo III e consigliere di Filippo IV.
Iñigo Vélez de Guevara, (1597-1658), 8º conte di Oñate, ambasciatore in Inghilterra e viceré di Napoli, figlio del precedente.
Iñigo Manuel Velez Ladrón de Guevara,  (1642-1699), 10º conte di Oñate.